Нумги — многозначный топоним в России.

 Нумги — упразднённый посёлок на территории Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
 Нумги — река, правый приток р. Ныда.